Kuglački klub "Sinj" (KK Sinj; Sinj) je muški kuglački klub iz Sinja, Splitsko-dalmatinska županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "2. hrvatskoj ligi - Jug".

O klubu 
Osnivačka skupština Kuglačkog kluba "Sinj" je održana 26. lipnja 1980. godine u sinjskom hotelu "Alkar", na kojoj je za prvog predjednika izabran Jovo Kalinić.  
Klub se odmah uključuje u ligaška natjecanja, te je do 1991. godine član "B" lige Kuglačkog saveza Split, "A" lige Kuglačkog saveza Split, Jedinstvene dalmatinske lige, Hrvatske lige - Jug, Općinske lige Sinj. U početku je u okviru kotela "Alkar" postojala samo dvostazna kuglana, te je klub nejčešće domaće utakmice igrao u Splitu, te kasnije u Trilju i drugim mjestima. 
Od 1992. godine, osamostaljenjem Hrvatske, klub se pretežno natjecao u 2. hrvatskoj ligi - Jug, te u 1. B ligi - Jug  u 3. HKL - Jug. Klub ligaške utakmice igra pretežno u kuglani u Trilju.

Uspjesi

Ekipno

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Sinj

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Sinj 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB SINJ SINJ 
 sinj.hr, Kuglački klub Sinj

Izvori  
 Marinko Perić: "Povijest sporta Cetinske krajine", Sinj, 1989., UDK: 796(497.5-3 Cetinska krajina)(091), str. 267-269 
 bisnode.hr, Kuglački klub "Sinj" Sinj 
 poslovna.hr, Kuglački klub Sinj Sinj 
 fininfo.hr, KK "SINJ" SINJ 

Sinj
Sinj